Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2002 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки:
1. Клуб НСІ Рунавік взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Фарерських островів 2002

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|13/17 жовтня 2002

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2002
Фарерські острови